Schreibershofen ist der Nachname folgender Personen:

 Hedwig von Schreibershofen (1840–1922), deutsche Schriftstellerin
 Max von Schreibershofen (1864–1944), deutscher Schriftsteller
 Maximilian von Schreibershofen (1785–1881), sächsischer Generalleutnant